Miejscowości w USA:
 Society Hill – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
 Society Hill – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Darlington